23776 Gosset – asteroide della fascia principale
 William Sealy Gosset – statistico inglese